Skelett kan avse:
 Skelett – en stödstruktur hos en- eller flercelliga djur
 Människans skelett –  det skelett som håller uppe och stöder kroppen hos människor
 Skelett (odöd) – i mytologi
 Stålskelett – en byggnadsteknik uppbyggd kring stålbalkar